Biskupija može značiti: 

 Biskupija, crkvena administrativna teritorijalna jedinica kojom upravlja biskup
 Biskupija (općina), općina u Šibensko-kninskoj županiji
 Biskupija (Biskupija), središte općine Biskupija.